Alstom Coradia ist der Name folgender von Alstom hergestellten Regionaltriebzüge:

 Alstom Coradia 1000: eine Familie von Dieseltriebwagen im Vereinigten Königreich, die die TOPS-Klassen 175 und 180 umfasst
 Alstom Coradia A TER: einteilige Dieseltriebwagen in Deutschland, Frankreich und Luxemburg 
 Alstom Coradia Continental: elektrische Gliedertriebzüge in Deutschland 
 Alstom Coradia Duplex: elektrische Doppelstock-Triebzüge in Frankreich, Luxemburg und Schweden
 Alstom Coradia Juniper: elektrische Triebzüge in Schottland und England
 Alstom Coradia Liner: Zweikrafttriebzug für den französischen Intercityverkehr
 Alstom Coradia LINT: ein- und mehrteilige Dieseltriebwagen in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Kanada
 Alstom Coradia LIREX: Konzept und Prototyp von Gliedertriebzügen, woraus die Unterfamilien Continental, Nordic und Polyvalent abgeleitet wurden
 Alstom Coradia Meridian: elektrische Triebzüge in Italien (Minuetto, ETR.245, Jazz)
 Alstom Coradia Nordic:  Gliedertriebzüge für den Einsatz in Nordeuropa
 Alstom Coradia Polyvalent: Gliedertriebzüge für den Einsatz im Regionalverkehr der französischen Regionen
 Alstom Coradia Stream:  elektrische Regionaltriebzüge
 Alstom Coradia X3: vierteilige elektrische Triebzüge in Schweden